Николай Николаевич Попков (12 декабря 1947 — 25 ноября 2016, Челябинск, Российская Федерация) — советский и российский тренер по боксу, заслуженный тренер России.

Биография 
В 1977 г. был назначен директором Челябинской областной специализированной спортивной школы олимпийского резерва.

Работал директором спортивного клуба «Урал» в Челябинске. На протяжении многих лет являлся вице-президентом Челябинской областной федерации бокса и директором регионального Центра олимпийской подготовки по боксу.

При его непосредственном участии было подготовлено немало боксеров — победителей и призеров чемпионатов России, Европы и мира. Среди них: участник Олимпийских игр, вице-чемпион мира и Европы Ильфат Разяпов, участник двух Олимпиад, чемпион Европы, дважды серебряный призер чемпионата мира Геннадий Ковалёв, чемпион Европы, вице-чемпион мира Эдуард Абзалимов, чемпион России среди любителей, чемпион мира среди военных Сергей Ковалёв, ставший позднее известным боксером-профессионалом.

Похоронен на Преображенском кладбище Челябинска.

Награды и звания 
Заслуженный тренер России. Заслуженный работник физической культуры России.

Источники 
 https://vecherka.su/articles/news/124584/ 
 http://www.sportvk.ru/index.php/3586-v-chelyabinske-skonchalsya-izvestnyj-spetsialist-boksa-nikolaj-popkov 

Похороненные на Преображенском кладбище (Челябинск)